Калихово — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена в 14 км к югу от центра города Остров и в 6 км к западу от деревни Крюки.

Постоянное население по состоянию на 2000 год в деревне отсутствовало.

Топографическая карта

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)